Бодливите гущери (Sceloporus) са род влечуги от семейство Phrynosomatidae.

Разпространение 
Родът включва над 100 вида гущери, разпространени в Северна и Централна Америка.

Видове 
 Род Sceloporus – Бодливи гущери

Бележки